Luce rossa (Red Light) – film del 1949 diretto da Roy Del Ruth 
Luce rossa – film del 1980 diretto da Angelo Pannacciò